Högs distrikt kan syfta på:

Högs distrikt, Hälsingland
Högs distrikt, Skåne

Se även
Högs församling
Högs socken